Hrvatska demokratska zajednica, hrvatska politička stranka
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, politička stranka u Bosni i Hercegovini
Hrvatski dijalektološki zbornik, časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti